Ulica Opolska w Katowicach
 Ulica Opolska w Krakowie
 Ulica Opolska w Tarnowskich Górach
Opolska